Santa Prassede – santa cristiana del II secolo 
Santa Prassede – dipinto del 1666 realizzato dal pittore olandese Jan Vermeer
Santa Prassede – titolo cardinalizio
Basilica di Santa Prassede – chiesa di Roma

Note